Badhamia — рід грибів родини Physaraceae. Назва вперше опублікована 1853 року.

Класифікація 
До роду Badhamia відносять 73 видів:

Примітки

Джерела 
 Berkeley, M.J. 1852. On two new genera of fungi. Transactions of the Linnaean Society of London. 21:149-154 - P.153

Роди грибів